Фложерг, Оноре (1755—1835) — французский астроном и физик.
 Фложерг, Пьер-Франсуа (; 1767—1836) — французский политический деятель.

Примечания